Пико может значить:
 Пико — приставка для дольных единиц СИ.
 Пико — коммуна в Италии.
 Пико-Трункадо — город в Аргентине, расположенный на севере провинции Санта-Крус.
 PIKO — фирма по производству железнодорожных моделей.
 «Мой Пико» — короткометражный аниме-фильм (OVA) режиссёра Кацуёси Ятабэ.

Люди 
 Пико (певец) (род. 1988) — японский певец.
 Пико, Андрес (1810—1876) — влиятельный калифорниец мексиканского происхождения.
 Пико, Патрик (род. 1951) — французский фехтовальщик-шпажист, олимпийский чемпион.
 Пико, Фафа (род. 1991) — американский футболист.
 Пико, Франсуа-Пьер (1780—1815) — французский сапожник, прототип Эдмона Дантеса из романа Александра Дюма-отца «Граф Монте-Кристо».
 Пико, Франсуа Эдуар (1786—1868) — французский живописец.
 Пико де Пикадю, Пьер-Мари-Огюст (1767—1834) — французский офицер, эмигрировавший в годы Великой французской революции.
  (1833—1922) — французский лингвист.
 Пико, Эмиль Луи (1833—1915) — французский скульптор.
 Огюст Анри Мари Пико (1765—1793) — французский генерал.

 Пико делла Мирандола — род итальянских феодалов.
 Джованни Пико делла Мирандола — итальянский мыслитель эпохи Возрождения.
 Франческо I Пико делла Мирандола — родоначальник Пико делла Мирандола.
 Пико делла Мирандола, Франческо Мария — последний герцог Мирандолы и маркиз Конкордии.